W Polsce
 Grabówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Grabówko – część wsi Grabowo Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Grabówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Grabówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Grabówko – przysiółek wsi Niepoględzie w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Grabówko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo
 Grabówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów

 Grabówko – gromada
 Grabówko – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma

Zobacz też 
 Grabowo, Grabówka, Grabowiec